Ольша́нец — название географических объектов.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Ольшанец — деревня в Березинском районе Минской области.

Россия 
 Ольшанец — неофициальное название хутора Кореньская дача в Шебекинском районе Белгородской области.
 Ольшанец — деревня в Семилукском районе Воронежской области.
 Ольшанец — хутор в Железногорском районе Курской области.
 Ольшанец — село в Задонском районе Липецкой области.
 Ольшанец — бывшее село, в настоящее время — район города Ельца Липецкой области.

Река 
 Ольшанец — река в Липецкой области России, приток Олыма.

См. также 
 Верхний Ольшанец — село в Яковлевском районе Белгородской области России.
 Нижний Ольшанец — село в Белгородском районе Белгородской области России.